Dommel (Disney), een dwerg uit Sneeuwwitje
 Dommel (watergang), een waterloop in België en Nederland
 Dommel (stripfiguur), een stripfiguur en -reeks
 Dommel, strip omgezet voor televisie
 Dommel (ISP), een Belgische internetprovider

 De Dommel, een waterschap in Noord-Brabant
 Kleine Dommel, een beek in Nederland
 Dommelen, een dorp binnen de gemeente Valkenswaard
 Dommelse Watermolen, een watermolen op de Dommel te Dommelen
 Dommelsch Pilsener, een Nederlands biermerk en brouwerij
 Golfclub De Dommel - een golfbaan in Nederland
 Dommelbaarzen - Vughtse zwemvereniging
 departement van de Dommel (1798–1801), deel uit van de Bataafse Republiek